Геннадий Давыдович Кесельман (1 января 1942 — 31 января 2016) — один из основоположников сибирского спутникостроения, советник генерального директора АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва.

Биография 
Родился 1 января в 1942 году в селе Малиново Калининского района Уссурийской области.

После окончания Казанского авиационного института в 1965 году работал в НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнева: инженер, начальник сектора, начальник отдела, заместитель главного инженера, заместитель директора завода по испытаниям и эксплуатации изделий, заместитель генерального директора — директор завода НПО прикладной математики.

Специалист в области электрического проектирования автоматических космических аппаратов (АКА), их комплексных электрорадиоиспытаний, подготовки и запуска АКА с космодромов «Плесецк», «Байконур», «Свободный». Под его руководством и при его активном участии впервые в космической отрасли страны разработаны и внедрены методологии по ужесточению испытаний АКА с длительным сроком активного существования на всех этапах их создания.

Внес большой вклад в разработку, экспериментальную отработку, электрические испытания, запуск на орбиту, управление и эксплуатацию АКА более 30 космических программ (более 1000 АКА) по системам космической связи, телекоммуникации, навигации, геодезии, специальной связи.

Кандидат технических наук. Профессор кафедры космического машиностроения Сибирского государственного университета науки и технологий имени М. Ф. Решетнёва.

Умер 1 февраля 2016 года.

Награды 
 Звание «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск» Геннадию Кесельману присвоено решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 26 июля 2011 года.
 Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и медалями, в том числе медалью «Звезда голубой планеты» Росавиакосмоса.
 Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники за 2003 год — за успешное завершение комплекса исследований, разработку научно-обоснованных принципов экспериментальной отработки и испытаний, внедрение в промышленное производство новой современной технологии подготовки космических аппаратов к запуску.

Примечания 

КАИ — национальный исследовательский университет/Г. Л. Дегтярев, Ю. Ф. Гортышов, М. С. Сафариев; под ред. докт. техн. наук, профессора, президента КНИТУ-КАИ Ю. Ф. Гортышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2017. — 568 с.

Ссылки 
 http://www.admk26.ru/o_gorode/pochetnye_grazhdane 
 Легенды КАИ 
 Скончался один из основателей сибирского спутникостроения Геннадий Кесельман 
 http://www.zato26.org/news/5833 
Выпускники Казанского технического университета
Почётные граждане Железногорска (Красноярский край)
Умершие в 2016 году
Преподаватели СибГАУ имени академика М. Ф. Решетнёва